Catamount Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Catamount Mountain (New Hampshire)	
 Catamount Mountain (Clinton County, New York)	
 Catamount Mountain (Essex County, New York)	
 Catamount Mountain (Rockland County, New York)	
 Catamount Mountain (St. Lawrence County, New York)	
 Catamount Mountain (Warren County, New York)